Salgado (portugiesisch: „salzig“) heißen die Orte in Brasilien
 Salgado (Sergipe)
 Salgado de São Félix in Paraíba

Salgado ist ein Nachname folgender Personen:
 Curtis Salgado (* 1954), US-amerikanischer Blues- und Soulsänger
 Elena Salgado (* 1949), spanische Politikerin (PSOE)
 Ernesto Antolin Salgado (* 1935), emeritierter Erzbischof von Nueva Segovia
 Fernando Arias-Salgado (* 1938), spanischer Diplomat
 Graciela Salgado († 2013), kolumbianische Sängerin
 Isabel Salgado (1960–2022), brasilianische Volleyballspielerin
 Iván Salgado López (* 1991), spanischer Schachspieler

 Juan Carlos Salgado (* 1984), mexikanischer Boxer
 Juan Carlos Rey Salgado (* 1952), spanischer Ozeanograph und Diplomat im Dienste der Europäischen Union
 Juliano Ribeiro Salgado (* 1974), brasilianischer Regisseur, Drehbuchautor und Kameramann
 Leonardo Salgado (* 1939), argentinischer Paläontologe
 Luis Humberto Salgado (1903–1977), ecuadorianischer Komponist
 Maria Clara Salgado Rufino (* 1983), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Mario Salgado (* 1981), chilenischer Fußballspieler
 Míchel Salgado (* 1975), spanischer Fußballspieler
 Paulino Salgado Valdez (1929–2004), kolumbianischer Musiker
 Plínio Salgado (1895–1975), brasilianischer Politiker, Schriftsteller, Journalist und Theologe
 Ricardo Salgado (* 1944), portugiesischer Wirtschaftswissenschaftler und Bankier
 Sebastião Salgado (* 1944), brasilianischer Fotograf
 Sergio Salgado (* 1958), chilenischer Fußballspieler
 Vera Lúcia Salgado (* 1967), brasilianische Politikerin
 Vicente Salgado y Garrucho (1936–2005), römisch-katholischer Bischof von Romblon

Siehe auch:
 Salgado Solberg